Iron megye (Michigan)
 Iron megye (Missouri)
 Iron megye (Utah)
 Iron megye (Wisconsin)